

Sigle 
 Internal Rate of Return – Tasso interno di rendimento, funzione di matematica finanziaria per la  valutazione di un investimento
 Iraqi Republic Railways – operatore ferroviario nazionale in Iraq

Codici 
 IRR – codice valutario ISO 4217 del Rial iraniano, valuta dell'Iran